Hurley (kij) – kij do gry w hurling.
Miejscowości w USA:
 Hurley – jednostka osadnicza w stanie Missisipi, w hrabstwie Jackson
 Hurley – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Stone
 Hurley – miejscowość w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Grant
 Hurley – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
 Hurley – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
 Hurley – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Turner
 Hurley – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iron
Gminy w USA:
 Hurley (ang. Hurley Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Stone
 Hurley (ang. Hurley Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
 Hurley (ang. Hurley Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Renville
 Hurley (ang. Hurley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Turner
W Wielkiej Brytanii:
 Hurley – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Hurley – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)